Dans l'univers de fiction Transformers, il existe plusieurs factions.

Liste des factions

Les Autobots 
Les Autobots sont les héros de l'histoire, le premier Autobot semble être Primus. Mais le plus connu reste Optimus Prime car c'est lui qui a gouverné le plus longtemps les Autobots dans l'Histoire des Transformers. Les Autobots possèdent plusieurs sous-factions. Elles sont :
 les Dinobots
 les Aerialbots (Aerobots en V.F)
 les Protectobots
 les Throtlebots
 les Wreckers

Les Decepticons 
Les Decepticons sont les ennemis jurés des Autobots. Leur origine est le fils de Primus Soundblaster. Les Decepticons ont établi un puissant empire autour de Cybertron. Mégatron peut ainsi se transformer en char, en vaisseau. Surnommé « l'Empereur de la Destruction », il est considéré comme le plus grand Empereur ayant jamais existé. 

Dans la série Transformers: Robots in Disguise de 2000, ils ne sont pas les antagonistes principaux, mais des Autobots corrompus par les Predacons, et leur servant de sous-faction. Ils ne sont pas dirigés par Mégatron, qui est le leader des Predacons, mais par Scourge, son second.

Les Decepticons comptent des sous-factions comme: 

 les Vehicons
 les Seekers
 les Constructicons
 les Stunticons (Cascadicans en V.F)
 les Combaticons
 les Predacons
 les Terrocans

Les Vehicons 
Les Vehicons sont une sous-faction Decepticon apparaissant dans Beast Machines et Transformers: Prime.

Dans Beast Machines, les Vehicons sont les habitants de Cybertron, formatés par Mégatron II, qui voulait venger la défaite des Prédators. Ce sont des drônes sans âmes commandés, par un général Véhicon, et n'ont que pour unique mission que de détruire les Maximals.

Dans Transformers: Prime, les Vehicons sont un groupe de soldats Decepticons, ils peuvent se transformer en divers véhicules: Voitures, avions ou chars.

Les Seekers 
Les Seekers sont une sous-faction Decepticon apparaissant dans quasiment toutes les séries Transformers. Ils sont sous les ordres de Starscream et ont pour particularité de partager la même forme de corps que lui.

Dans Transformers Animated, les Seekers sont des clones de Starscream, créés par ce dernier pour affronter Mégatron.

Les Constructicons 
Les Constructicons sont une sous-faction Decepticon apparaissant dans la Génération 1  et Transformers Animated.

Ce sont des Decepticons se transformant en véhicules de chantier et servant à la construction, ils peuvent également se combiner pour former le gigantesque Devastator.

Les Combaticons 
Les Combaticons sont un groupe de Decepticons apparaissant dans la Génération 1 .

Ils ont été crées par Starscream qui voulait se créer une armée personnelle après avoir été banni des Decepticons, il trouva des véhicules militaires abandonnés sur l'île de Guandalcanal et les transforme en Decepticons. Le groupe est composé de cinq membres: Onslaught, Brawl, Blast Off, Swindle et Vortex. Ils furent envoyé par Starscream pour renverser Mégatron, mais seront plus tard récupérés par ce dernier. Les Combaticons peuvent également se combiner entre eux pour former Bruticus, un géant très puissant mais pas particulièrement intelligents.

Les Terrorcons 
Sous-faction Decepticon apparaissant dans la Génération 1 , Transformers Energon et Transformers: Prime.

Dans la Génération 1, ce sont des Decepticons se changeant en monstres mécaniques et sont connus pour la terreur qu'ils imposent, tant aux Autobots qu'à leur propre camp.

Dans Transformers Energon, ils sont des drones créés par Alpha Quintesson et dirigés par Scorponok. Ces derniers parcourent la galaxie avec pour mission de trouver des sources d'Energon pour leur créateur. Plus tard dans la série, ils sont récupérés par Mégatron qui en fera son armée personnelle.

Dans Transformers: Prime, ils sont des cybertroniens, ramenés à la vie grâce à l'Energon noir. Ayant perdu leur spark, ils sont dépourvus d'intelligence et agissent comme des bêtes sauvages, attaquant n'importe qui sans distinction. Seul Unicron et Mégatron, après s'être injecté de l'Energon noir, sont en mesure de les contrôler.

Les Terrorcons apparaitront dans le film Transformers: Rise of the Beasts, où ils sont une faction indépendante, dirigées par Scourge, et représenteront une menace autant pour les Autobots que pour les Decepticons.

Les Predacons 
Les Predacons sont une sous-faction Decepticon apparaissant dans la Génération 1  et Transformers: Prime. Ils ne sont par à confondre avec la faction descendante des Decepticons.

Dans la Generation 1, les Predacons sont des Decepticons pouvant prendre la forme d'animaux.

Dans Transformers: Prime, les Predacons étaient les premiers habitants de Cybertron dont l'espèce s'est éteinte à la suite d'un cataclysme, ils seront néanmoins ressuscités par Shockwave dans un projet de clonage pour les Decepticons.

Les Maximals 
Les Maximals sont une faction créée par Optimus Primal pour arrêter les terroriste Transformers : les Predacons. Leur histoire est racontée dans la série Animutants. Les Maximals sont alliés avec les Autobots. Ils participeront à la guerre des Bêtes. Les Maximals ont pour sous-faction :
 les Dinobots
 les Techno-organiques

Les Predacons (Beast Wars) 
Les Predacons (ou Predators en VF) sont une faction descendante des Decepticons, apparaissant dans Beast Wars et La Trilogie de la Guerre pour Cybertron. Ils ne sont pas à confondre avec la sous-faction Decepticon.

Dans Beast Wars, les Predacons sont les descendants des Decepticons et étaient en guerre avec les Maximals, descendants des Autobots, jusqu'à ce qu'une paix soit établie entre les deux factions. Cependant l'un d'entre eux, Megatron II, refuse cela et décide de mettre en place le dernier plan du Mégatron originel, avec un petit groupe de Predacons, il va voler le Disque d'Or contenant les plans de ce dernier et se rend sur Terre à l'époque de la Préhistoire pour détruire Optimus Prime avant son réveil. Mais il est suivi par un groupe de Maximals avec lesquels ils vont entamer une longue guerre pour l'Energon mais aussi pour accomplir son plan.

Dans la série Transformers: Robots in Disguise de 2000, les Predacons sont la faction ennemie des Autobots et sont dirigés par Mégatron. Contrairement aux Autobots qui prennent la forme de véhicules, ils prennent la forme d'animaux et de monstres. Dans cette série, ils sont les créateurs des Decepticons qui est une de leurs sous-factions.

Dans La Guerre pour Cybertron, les Predacons sont, comme dans Beast Wars, les descendants des Decepticons et vivent sur une Cybertron ravagée et sous la menace constante d'Unicron. Afin de renverser le cours de la guerre, un groupe de Predacons, dirigés par Mégatron II, volèrent le Disque d'Or contenant les mémoires de Mégatron et se rendent sur Terre à l'époque de la préhistoire pour le lui remettre en main propre et lui donner l'avantage sur la guerre et la quête de l'Allspark. Cependant ils ignorent qu'ils sont manipulés par Galvatron, une version future de Mégatron, qui cherche à s'emparer de l'Allspark pour détruire Unicron.

Les alliés d'Unicron 
Unicron est peut-être le mal absolu, de nombreux Transformers vont se rallier à lui. À la fin, il aura une immense armée. Il est ennemi des Autobots et des Decepticons. Durant l'après-reformation (après Beast Machines), Unicron réactivera des Vehicons pour agrandir son armée. Cette faction est, avec celle des Autobots, la faction qui a existé le plus longtemps.

Les Mercenaires 
Les Mercenaires sont une faction apparaissant dans La trilogie de la Guerre pour Cybertron et dans Transformers: Cyberverse.

C'est une faction indépendante des Autobots et des Decepticons et ne servant que leurs propres intérêts. Ils peuvent toutefois s'allier avec un des deux camps contre rétribution. Un des membres les plus connus est Soundblaster, un clone de Soundwave.

Les Terrans 
Les Terrans sont une race de Transformers apparaissant dans Transformers : EarthSpark. Ils sont des êtres techno-organiques crées par la Pierre de Braise, un artefact cybertronien appartenant à Quintus Prime, un des treize Primes originels. Étant nés sur Terre, ils sont assez différents des Cybertroniens, ils gagnent en force grâce aux émotions humaines et utilisent l'eau comme source d'énergie, au lieu de l'Energon.

Transformers